Anderson County Courthouse ist der Name folgender Gebäude in den Vereinigten Staaten:

im NRHP gelistete Objekte:
 Anderson County Courthouse (Kansas), NRHP-Nr. 72000483
 Anderson County Courthouse (Texas), NRHP-Nr. 92001256

Sonstige:
 Anderson County Courthouse (Kentucky)
 Anderson County Courthouse (South Carolina)
 Anderson County Courthouse (Tennessee)